Buj může znamenat:

 Buj (Rusko) – město v Kostromské oblasti v Rusku
 Buj (Maďarsko) – vesnice v Maďarsku
 Buj (řeka) – řeka v Permském kraji a v Baškortostánu v Rusku